Ниже представлен список спортсменов, лишённых Международным олимпийским комитетом (МОК) олимпийских наград.

МОК, действующий на основании Олимпийской хартии, является органом, отвечающим за проведение Олимпийских игр, формированием их правил и принципов проведения. МОК имеет полномочия в одностороннем порядке, в случае нарушения спортсменом правил Олимпийских игр, лишить его уже вручённой награды. В случае если спортсмен являлся членом команды, награды лишаются и остальные члены команды (на практике в ряде случаев бывают исключения).

Основная часть перечисленных в списке спортсменов была лишена наград за употребление допинга.

В редких случаях МОК может отменить постановление о лишении награды и вновь вернуть её атлету. Такие случаи перечислены во второй таблице.

На 2016 год решением МОК были лишены олимпийских наград 115 спортсменов (команд), из них в одиннадцати случаях награда была возвращена обратно; таким образом, лишёнными олимпийской награды являются 104 спортсмена (команды). Наибольшее количество раз олимпийских наград лишались тяжелоатлеты — 38 раз (случаев возврата награды не было) и легкоатлеты — 37 раз (из них в 6 случаях медаль была возвращена), также часты случаи лишения наград в лыжных гонках и велоспорте.

Наибольшее количество раз аннулировались награды  летних Олимпийских игр 2008 года — 26 наград (из них в 2 случаях медаль была возвращена) и летних Олимпийских игр 2012 года — 24 награды (случаев возврата награды не было).

Список спортсменов (команд), лишённых решением МОК олимпийских медалей 
По данным на 10 декабря 2016 года.

Список спортсменов (команд), лишённых решением МОК олимпийских медалей, однако позже возвращённых 
По данным на 23 ноября 2014 года.

Фотографии некоторых спортсменов, лишённых олимпийской медали

Примечания

Ссылки 
 

Медали Олимпийских игр
Списки:Олимпийские игры
Скандалы и конфликты на Олимпийских играх и вокруг них
Итоги Олимпийских игр